Решко — фамилия. Известные носители:
 Решко, Арон Григорьевич (1927—1985) — советский шахматист.
 Решко, Виктор (1988) — латвийский самбист и дзюдоист.
 Решко, Войцех (1986) — польский дзюдоист.
 Решко, Мирослав Павлович (1970) — украинский футболист.
 Решко, Стефан Михайлович (1947) — советский футболист.